John O'Riley - Iers-Amerikaans militair
John Riley (schilder) - Engels 17e-eeuws portretschilder
John Riley (dichter) - Engels dichter
John Riley (drummer) - Amerikaans jazzdrummer
John Riley (coureur)